Forsyth County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Forsyth County (Georgia)
Forsyth County (North Carolina)